Эз-За́ур () — портовый город в Кувейте у одноимённого мыса на побережье Персидского залива, примерно в 90 километрах к юго-востоку от столицы Эль-Кувейт, близ границы с Саудовской Аравией. В Эз-Заур находится тепловая электростанция. Компания Kuwait Integrated Petroleum Industries Company (KIPIC), подразделение Kuwait Petroleum Corporation строит нефтеперерабатывающий завод  производительностью  баррелей в сутки, для производства мазута для нужд электростанций, а также дизельного и авиационного топлив, керосина и нафты. В марте 2016 года компания Hyundai Engineering and Construction получила контракт на строительство терминала для ввоза сжиженного природного газа в Эз-Заур (на сумму 1,52 млрд долларов США).

Создан национальный парк «Мыс Эз-Заур».

В 1957 году в Нейтральной зоне, в районе Эз-Заур американская компания  построила завод по прямой перегонке нефти мощностью 2,5 млн тонн и установку для производства бензина. Порт Мина-Сауд (Мина-Сууд, Мина-эз-Зор, , ) был построен в 1977 году кувейтской компанией  и американскими компаниями Getty Oil и  специально для экспорта кувейтской части нефти, добываемой в Нейтральной зоне.

Примечания 

Города Кувейта